Akorna bezeichnet:
 Akorna (Fjord), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Akorna (Sund, Nanortalik), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Akorna (Sund, Nuuk), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Akorna (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Akorna (Sund, Upernavik) (Taleruata Imaa), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland